Obiekty geograficzne
 Candelaria – miejscowość w Hiszpanii, na Teneryfie
 Candelaria – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Atlántico
 Candelaria – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Valle del Cauca
 Candelaria – miejscowość i gmina na Kubie, w prowincji Pinar del Río
 Candelaria – miasto w Portoryko
 Candelaria – miejscowość i gmina w Salwadorze, w departamencie Cuscatlán
 Candelaria – miasto i gmina w Meksyku, w stanie Campeche
 Candelaria – rzeka w Argentynie
 Candelaria – rzeka w Meksyku

 Biologia
 Candelaria – rodzaj grzybów w rzędzie Candelariales J. Miadlikowska et al.
 Candelaria – rodzaj żyjącego w triasie anapsyda z grupy Procolophonoidea, obejmujący jeden gatunek: C. barbouri

Zobacz też 
 Candelária – miejscowość w Brazylii
 Candelária – miejscowość w Portuagalii, na Azorach